Pascal Mayer (prénom Pascal et nom de famille Mayer) est le nom de  :

 Pascal Mayer (1958-), musicien, chef de chœur, superviseur musical et enseignant fribourgeois ;
Pascal Mayer (1963-), biophysicien.